TDK Mediactive peut faire référence à : 
 TDK Mediactive Europe, filiale européenne d'édition de TDK ;
 TDK Mediactive Inc., filiale européenne d'édition de TDK ;